Vrhbosna, šira oblast srednjovjekovne bosanske države oko današnjeg Sarajeva
 Vrhbosna (novine) 
 Radio Vrhbosna, sarajevska radio postaja
 Vrhbosanska nadbiskupija
 Velika župa Vrhbosna